Ро́берт Де́ннис Бла́нчфлауэр (; 10 февраля 1926 — 9 декабря 1993), более известный как Дэ́нни Бланчфла́уэр () — североирландский футболист.

Биография 
Родился в Белфасте 10 февраля 1926 года. Окончил начальную школу Равенскрофта. Получил стипендию Белфастского технологического колледжа.

В конце Второй мировой войны стал игроком юношеской команды «Гленторана». В 1949—1951 годах — игрок «Барнсли» В 1951 году его покупает «Астон Вилла», которая тогда активно перестраивалась. Бланчфлауэр становится капитаном и одним из основных игроков «Виллы».

Но настоящий расцвет Дэннис переживает в «Тоттенхэме», куда он перешёл в 1954 году за 30 тысяч фунтов. Прекрасный плеймейкер, Бланчфлауэр стал лидером «Тоттенхэма». При нём клуб одержал победу в чемпионате Англии, завоевал два Кубка Англии и Кубок Кубков. Бланчфлауэр вошёл в официальную «команду мечты» и Зал славы «Тоттенхэма».

За Сборную Северной Ирландии сыграл 59 матчей и забил два гола (оба на Домашнем чемпионате). Играл на ЧМ-1958

Завершил игровую карьеру в 1964 году.

Его младший брат, Джеки Бланчфлауэр, выступал за «Манчестер Юнайтед».

В 1976 году возглавил сборную Северной Ирландии. Сборная играла очень неудачно, не прошла на ЧМ-1978 и занимала последние места на Домашних чемпионатах. Одновременно в 1978 году возглавил «Челси». Под руководством Бланчфлауэра он занял последнее место в первом дивизионе. В 1979 ушёл из обеих команд.

Достижения 
Командные

«Тоттенхэм Хотспур»
 Чемпион Первого дивизиона (1): 1960/61
 Обладатель Кубка Англии (2): 1961, 1962
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 1962, 1963
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1): 1963
 Итого: 6 трофеев

«Сборная Северной Ирландии»

 Победитель Домашнего чемпионата Великобритании (2): 1956, 1958
 Итого: 2 трофея

Личные

 Футболист года по версии АФЖ (2): 1958, 1961
 Итого: 2 награды

Примечания

Ссылки 
 Дэнни Блэнчфлауэр 
 

Футболисты Северной Ирландии
Футбольные тренеры Северной Ирландии
Игроки ФК «Гленторан»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Дурбан Сити»
Тренеры сборной Северной Ирландии по футболу
Тренеры ФК «Челси»
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Члены Зала славы английского футбола
Умершие от пневмонии